Slid har flere betydninger:
 Slid – opslidende arbejde
 Slid (nordisk mytologi) – en flod i nordisk mytologi

Se også
 Slitage – slid
 Tribologi – videnskaben om friktion, slid og smøring